Михайловка — село в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области России, в 8 км от районного центра на юг вглубь острова.

География 
Находится на берегу ручья Тымовский.

Население 

По переписи 2002 года население — 383 человека (194 мужчины, 189 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания 

Населённые пункты Александровск-Сахалинского района